Le sigle TMO peut faire référence à:

 Table Mountain Observatory, l'observatoire astronomique de Table Mountain, en Californie  ;
 Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, en France;
 Tenant Management Organisation, en droit britannique;
 Trackmania Original, une version du jeu vidéo Trackmania;
 code NYSE de Thermo Electron Corporation, une entreprise américaine d'instruments scientifiques, ayant fusionné avec Fisher Scientific en 2006;
Television Match Officer, assistance vidéo lors des matches de rugby.